

Geografia 
 Australia 
 Claremont – capoluogo della Città di Claremont, Australia Occidentale
 Claremont – sobborgo di Hobart, Tasmania
 Stati Uniti d'America 
 Claremont – città della Contea di Los Angeles, California
 Claremont – città della Contea di Catawba, Carolina del Nord
 Claremont – città della Contea di Brown, Dakota del Sud
 Claremont – villaggio della Contea di Richland, Illinois
 Claremont – città della Contea di Dodge, Minnesota
 Claremont – città della Contea di Sullivan, New Hampshire
 Claremont – città della Contea di Surry, Virginia
 Sudafrica 
 Claremont – sobborgo di Città del Capo

Persone 
Chris Claremont – fumettista e scrittore britannico